Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2002 го́да () — 11-й сезон Первой лиги Латвии по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2002
 Кубок Латвии по футболу 2002
 Вторая лига Латвии по футболу 2002

Ссылки 
 Турнирная таблица сезона на сайте LFF 

2002
Футбол в Латвии в 2002 году